Аберг (Оберг) — фамилия:

 Аберг, Александр Рихард — эстонский борец.
Оберг, Георг